Phébus bezeichnet:

 Phébus (Band), Rock-Gruppe aus der Schweiz
 Phébus (Verlag), französischer Verlag mit Sitz in Paris
 Phébus (Automarke), ehemalige französische Automobilmarke (1899–1903)
 Cyclecars Phébus, ehemaliger französischer Automobilhersteller (1921)
 Forschungsreaktor Phébus, zur Untersuchung von Kernschmelz-Vorgängen in Kernreaktoren im Kernforschungszentrum Cadarache

Siehe auch:
 Phoebus